Batalla de Mantinea (418 aC)
 Batalla de Mantinea (362 aC)
 Batalla de Mantinea (207 aC)